Julia Tervahartiala (ur. 7 listopada 2002 w Lahti) – fińska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Lahden Hiihtoseura. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018, 2019). Kilkukrotna medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Swój pierwszy start w zawodach FIS odnotowała 30 lipca 2016 roku występem w FIS Youth Cup odbywającym się w Hinterzarten. Zajęła tam dwunaste miejsce, tracąc do podium ponad trzydzieści punktów. W grudniu 2016 stanęła na starcie zawodów FIS Cup w Notodden, w których sklasyfikowana została na dwudziestym szóstym miejscu.

Sezon 2017/2018 FIS Cup zainaugurowała w austriackim Villach, dwukrotnie plasując się w trzeciej dziesiątce zawodów. Wystartowała we wszystkich konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017, w którym swój najlepszy wynik odnotowała w pierwszym konkursie w Trondheim, który ukończyła na 22. miejscu. W klasyfikacji końcowej turnieju sklasyfikowana została na trzydziestej szóstej pozycji.

W grudniu 2017 pojawiła się na starcie zawodów Pucharu Kontynentalnego w Notodden, gdzie oba konkursy kończyła kolejno na piętnastym i czternastym miejscu. Pod koniec stycznia 2018 roku zadebiutowała w Pucharze Świata podczas zawodów w Ljubnie. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu zajęła przedostatnie miejsce, zaś w drugich trzydzieste dziewiąte wywalczając sobie tym samym awans do konkursu głównego, który ukończyła na 38. pozycji. 2 lutego 2018 roku wystartowała w konkursie indywidualnym na mistrzostwach świata juniorów w Kanderstegu. Zajęła tam 39. miejsce, tracąc szesnaście punktów do awansu do serii finałowej. W marcu 2018 wystartowała w konkursie FIS Cup w Falun, będąc sklasyfikowaną na siódmej pozycji.

W pierwszej połowie lipca 2018 wystartowała w Villach w zawodach FIS Cup kończąc zawody na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. Dwa miesiące później pojawiła się na starcie zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo, gdzie punkty do klasyfikacji generalnej zdobyła w drugim konkursie, plasując się na dwudziestym piątym miejscu.

W listopadzie i grudniu 2018 startowała w Pucharze Świata w Lillehammer i w Prémanon, lecz do żadnego konkursu nie udało jej się wywalczyć kwalifikacji. Na początku 2019 roku wystąpiła w juniorskim czempionacie w Lahti. Konkurs indywidualny rozegrany 24 stycznia zakończyła na trzydziestym piątym miejscu, zaś w rozegranym trzy dni później konkursie drużyn mieszanych wraz z Annamaiją Oinas, Mico Ahonenem i Jonne Veteläinenem zajęła ostatnie, trzynaste miejsce.

Z końcem grudnia 2019 wystąpiła w Oberwiesenthal w zawodach FIS Cup, gdzie zdobyła pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu od ponad półtora roku.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Lahti